Села:
 Будища — Житомирська область, Звягельський район
 Будища — Сумська область, Глухівський район

 Будища — місцева назва села Будище Лисянського району Черкаської області

Див. також 
 Великі Будища
 Малі Будища
 Лютенські Будища
 Будище